Albion Avdijaj – calciatore albanese
 Donis Avdijaj – calciatore tedesco naturalizzato kosovaro